Gaugericht steht für:

 Gogericht
 ein parteiinternes Gericht in einem Gau der NSDAP, das Verstöße gegen „Parteigesetze“ ahndete